Paul Seymour– matematico britannico
 Paul Seymour – cestista statunitense
 Paul Seymour – giocatore di football americano statunitense